Okraj Pleven () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 269.752 prebivalcev na 4.334 km² površine. Glavno mesto okraja je Pleven.

Upravna delitev 
Okraj Pleven je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Belene, Guljanci, Dolna Mitropolija, Dolni Dabnik, Kneža, Kojnare, Levski, Nikopol, Iskar, Pleven, Pordim, Slavjanovo, Červen Brjag, Trastenik

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal 

Upravna delitev Bolgarije